Les nivéoles sont des plantes herbacées pérennes, à bulbes, de la famille des Amaryllidaceae.

Il existe onze espèces de nivéoles. Le cladisme et le séquençage de l'ADN ont montré que les espèces Leucojum vernum et Leucojum aestivum étaient plus étroitement apparentées au genre Galanthus qu'aux autres espèces jusqu'ici placées dans le genre Leucojum. Ces neuf autres espèces, plus éloignées, ont été placées dans le genre Acis - un genre proposé dès 1807, qui est ainsi revenu à l'ordre du jour.

Étymologie 
Le nom vernaculaire de nivéole vient du latin niveus, « neige », en référence à la floraison précoce de la fleur, parfois lorsque la neige est encore présente.

Les espèces qu’on trouve en France 
On rencontre six espèces de nivéoles en France, dont quatre en France continentale :
la plus commune, bien que n'existant que dans la partie nord et est du territoire est la nivéole de printemps (Leucojum vernum) que l'on observe en fleur dès la mi-février. Certaines stations sont très éloignées les unes des autres. La hampe florale triangulaire et la floraison précoce la distingue de la nivéole d'été (Leucojum aestivum), beaucoup plus rare, des fossés et lieux humides, et de la rare nivéole de Nice, Acis nicaeensis (anciennement Leucojum nicaeense) aux quelques stations limitées à la Riviera niçoise (Beausoleil, le mont des Mules). La quatrième espèce de France continentale, la nivéole de Fabre, Acis fabrei (anciennement Leucojum fabrei) n'existe que sur le versant sud du Mont Ventoux (Vaucluse), où seules trois localités sont connues.

Deux autres espèces sont présentes en Corse : Acis rosea (anciennement Leucojum roseum) et Acis longifolia (anciennement Leucojum longifolium).

Les espèces du genre Leucojum 
Seules la nivéole de printemps et la nivéole d'été font actuellement encore partie du genre Leucojum sensu stricto. Ce sont des espèces paneuropéennes.

 La nivéole de printemps, Leucojum vernum L., se rencontre depuis l'Est et le Nord de la France jusqu'en Europe orientale.
 La nivéole d'été, Leucojum aestivum L., se rencontre çà et là depuis l'Irlande du Nord jusqu'en Transcaucasie.
 La variété pulchellum se rencontre dans les marécages de la partie occidentale de la région méditerranéenne.

Les espèces du genre Acis 
Les 9 autres espèces, qui ont en général une distribution très limitée, sont maintenant rattachées au genre Acis.

Espèces à floraison printanière
 La nivéole à feuilles capillaires, Acis trichophylla Sweet : péninsule ibérique et Afrique du Nord
 La nivéole de Tanger, Acis tingitana (Baker) Lledó, A.P.Davis & M.B.Crespo : Rif marocain, rare
 La nivéole de Nice, Acis nicaeensis (Ardoino) Lledó, A.P.Davis & M.B.Crespo : Est de Nice jusqu'aux confins de la riviéra italienne
 La nivéole de Fabre, Acis fabrei (Quézel & Girerd) Lledó, A.P.Davis & M.B.Crespo : endémique du versant sud du Mont Ventoux
 La nivéole à longues feuilles, Acis longifolia J.Gay ex M.Roemer : endémique rare de Corse

Espèces à floraison automnale
 La nivéole d'automne, Acis autumnalis (L.) Herb. : partie occidentale de la région méditerranéenne et Portugal
 La nivéole de Valence, Acis valentina (Pau) Lledó, A.P.Davis & M.B.Crespo : Sud-Est de l'Espagne
 Acis ionica : côte adriatique de la Grèce et de l'Albanie
 La nivéole rose, Acis rosea (F.Martin) Sweet : Corse et Sardaigne

Sources 
 Frederick C Stern, Snowdrops and snowflakes, Royal Horticultural Society (London), 1956
 Dolores Lledo, Aaron Davis, Manuel Crespo, Mark Chase, Michael Fay, Phylogenetic analysis of Leucojum and Galanthus (Amaryllidaceae) based on plastid matK and nuclear ribosomal spacer (ITS) DNA sequences and morphology, Plant Syst. Evol, 246 (3-4) : 223-243.
 Réginald Hulhoven, Des Cousines des Perce-neige – Les Nivéoles, Les Jardins d'Eden, 21 : 130-133, 2005

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Galanthus nivalis

Liens externes 
 Nomenclature du genre Leucojum
 Nomenclature du genre Acis
 Flore du CRDP de Besançon

Amaryllidaceae
Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu